Paolo De Toffol – allenatore ed ex calciatore italiano
 Sandrino De Toffol – politico italiano